Первая футбольная лига 1969/1970 () — 12-й сезон чемпионата Турции по футболу. Он начался 20 сентября 1969 года и закончился 14 июня 1970 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Статистика лиги на tff.org.tr  
 Статистика лиги на mackolik.com 
 Чемпионат Турции на rsssf.com

1969/1970
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1969 году
Спорт в Турции в 1970 году